Sappel peut signifier :
 Sappel, communauté religieuse présente en France et en Belgique, reconnue par l'Église catholique, dont le but est l'évangélisation des familles du Quart-Monde.
 Sappel, entreprise française, filiale du groupe allemand Diehl, spécialisée dans le comptage d'eau, d'energie thermique et de gaz.
 Col du Sappel, col de montagne routier situé dans le massif du Jura.